

События 
 Консулы: Марк Ливий Друз Либон и Луций Кальпурний Пизон Цезонин (Понтифик) (оба — плебеи); проконсул: Публий Сульпиций Квириний (на Киренаике).
 Поход Тиберия и Друза против альпийских горцев.
 Подчинение ретийцев и винделикийцев в Иллирии.
 Присоединение Реции, Норика и Северных Альп к Риму.
 Основание города Августа Винделикорум.
 Основание Трира римским императором Октавианом Августом.
 Первое упоминание о построенном римлянами военном лагере Лузанна, считающееся годом основания швейцарского города Лозанна.
 Образование провинции Бетика.
 Образование провинции Лузитания отделением её от провинции Испания.
 Скрибоний, называвший себя внуком Митридата VI, женится на Динамии и провозглашает себя царём Боспора.
 Тамилы изгнаны с Цейлона.

Родились 
 Друз Младший, сын Тиберия
 Марк Юний Силан, консул 19 года, проконсул Африки 29-35 гг.

Скончались 
 15, ок. —  (I в. до н. э.), богатый римский всадник времён поздней Республики и принципата Августа, управлявший Азией в 31 или 30 году до н. э. и печально прославившийся своим обращением с рабами;
 15, ок. — Марк Витрувий Поллион, римский архитектор и механик, учёный-энциклопедист.

Примечания

См. также